Ко́нчос (), официальное наименование Эстасьон-Кончос () — деревня в Мексике, штат Чиуауа, входит в состав муниципалитета Саусильо. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 1670 человек.

Общие сведения 
Название Conchos дано по  названию ацтекского племени, проживавшего на этих землях вдоль реки Кончос.

Поселение было основано как железнодорожная станция в 1932 году, после того как отсюда стали отправляться материалы с рудников Найка.

Примечания 

Города Чиуауа